Duše může být:

 duše – filozofický a náboženský pojem
 duše (hudba) – součást smyčcového nástroje 
 Duše (film) – název více filmů
 vzdušnice (část pneumatiky) – součást pneumatiky
 v cyklistice součást kola

Ve slovních spojeních 
 bezová duše – dřeň stonků černého bezu
 „rybí duše“ – plynový měchýř ryb

film
 Čistá duše – americký film z roku 2001

Související články 
 duch

Externí odkazy